«One Day» puede referirse a:

Cine y televisión 
 One Day (2011), película dirigida por Lone Scherfig.

Música 
 One Day (2009), canción de Matisyahu.
 One Day (1985), canción de Vince Clarke y Paul Quinn.
 One Day (1969), canción de Genesis.
 Un día (One Day) (2020), canción de J Balvin, Bad Bunny, Dua Lipa y Tainy.
 One Day, canción del año 2010 interpretada por el grupo sueco Ace of Base.